Localidades no Reino Unido
Buxton (Derbyshire)
Buxton (Norfolk)

Localidades nos Estados Unidos
Buxton (Carolina do Norte)
Buxton (Dacota do Norte)

Localidade na Guiana
Buxton (Guiana)

Desambiguações de topônimos